LInstitut Frenopàtic va ser fundat l’any 1863 pel doctor en medicina i cirurgià Tomàs Dolsa i Ricart (1819-1909) amb la col·laboració de Pau Llorach i Malet, estudiant de medicina i coneixedor dels mètodes frenològics de Tomàs Dolsa.

Història 
L’Institut Frenopàtic fou el primer de tot l'estat espanyol anomenat d’aquesta forma i no pas amb les denominacions utilitzades en aquella època, com ara manicomi o casa de boigs. En aquella època els pocs manicomis de l’Estat espanyol eren més aviat semblants a presons, on les condicions de vida dels ingressats eren deplorables. A Catalunya, només es té constància de les dependències mentals de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona.

En aquells temps començava a haver-hi canvis en la concepció i el tractament del malalt mental; fins llavors es considerava que els malalts mentals no tenien cura i que se’ls havia de recloure. El  fou una època de canvis on les idees progressistes d’altres països, principalment França i en menor mesura Anglaterra, es van anar introduint a través de metges higienistes i alienistes que van tenir contacte amb la psiquiatria que s'hi estava desenvolupant.

D’aquesta manera, fou com el boig va passar a considerar-se com a malalt, fet que implicava que era susceptible de tractament per a apaivagar la malaltia o fins per a guarir-se’n.

És en aquest context que fou fundat l’Institut Tomàs Dolsa, anomenat el Frenopàtic, el qual va contribuir al desenvolupament de la ciència psiquiàtrica a través de la constitució del propi centre especialitzat i de les investigacions que van dur-s’hi a terme.

Seu 

Els inicis de l’Institut foren a la Vila de Gràcia tot i que ràpidament van traslladar-se a Les Corts (Mejía Lequerica, 42), ja que el municipi estava molt menys densificat i les condicions eren força més propicies, doncs es considerava que l’aire era més sa i la qualitat de l’abundant aigua era millor.

Inicialment, l'edifici de l’Institut estava format per una planta principal d’uns cent trenta metres de llargada per 20 metres d’amplada, on només els laterals tenien un pis d’alçada. Es creu que aquest edifici primitiu va ser construït entre el 1867 i el 1869. Posteriorment, l’arquitecte August Font i Carreras va projectar un nou edifici per al Frenopàtic tot i que en va conservar la idea original de l'edifici primitiu. Així, entre el 1872 i el 1883 es va dur a terme la remodelació de l’Institut, el qual va esdevenir un edifici de dues plantes en forma de T, força semblant a l'edifici original.

A finals de l’any 2000, l’Institut va tancar les seves portes i els seus pacients van ser traslladats a altres centres especialitzats. El 2016 només es conserva la façana de l'edifici principal, l'edifici annex de la torre El Pinar i una part dels jardins del Frenopàtic de les Corts.

Referències 

Entitats del districte de les Corts
Hospitals de Barcelona